Il singolare del torneo di tennis Manchester Trophy 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ben Ellwood che ha battuto in finale Fernon Wibier 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Chris Wilkinson (secondo turno)
 Dick Norman (secondo turno)
 Danny Sapsford (secondo turno)
 Mark Petchey (semifinali)

 Peter Tramacchi (semifinali)
 Luke Milligan (primo turno)
 Chris Haggard (secondo turno)
 Noam Behr (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Manchester Trophy 1996